Даниил Петрович Полозов (1794—1850) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.

Биография 
Родился 1 января 1794 года.

Образование Полозов получил в 1-м кадетском корпусе, откуда был выпущен в 1811 году подпоручиком в лейб-гвардии Артиллерийскую бригаду.

Принимал участие в Отечественной войне 1812 года и последующих Заграничных походах 1813—1814 годов. За отличия, оказанные в сражениях против Наполеона Полозов был произведён в поручики и награждён орденами Cв. Владимира 4-й степени с бантом и Cв. Анны 2-й степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость» (20 февраля 1814 года) и прусским орденом «Pour le Mérite».

30 апреля 1814 года, в чине капитана, был назначен адъютантом к генерал-лейтенанту Довре. По разделении гвардейской бригады на две, Полозов поступил 3 февраля 1816 года в 1-ю артиллерийскую бригаду, 10 декабря того же года был произведён в полковники, 17 февраля 1819 года перешёл в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду, с назначением её командиром.

20 марта 1826 г. был назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству, 27 апреля 1828 года произведён в генерал-майоры, 1 января 1827 г. назначен начальником артиллерии 2-го пехотного корпуса, а 24 ноября 1829 года — начальником 2-й артиллерийской дивизии.

25 января 1831 г. Полозов, за болезнью, был уволен от службы, но через полгода (19 июля 1831 г.) определён был в Отдельный корпус жандармов по особым поручениям при шефе жандармов графе Бенкендорфе, а с 1833 г. был начальником 1-го округа корпуса жандармов. 25 декабря 1833 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени. Являясь ближайшим помощником Бенкендорфа, Полозов в 1834 году протежировал назначение И. С. Жиркевича на пост Симбирского губернатора.

6 декабря 1835 года Полозов был произведён в генерал-лейтенанты. 

Умер 22 ноября 1850 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Троице-Сергиевой пустыни.

Награды 
Среди прочих наград имел:

 Орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом
 Орден Св. Анны 2-й ст.
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (20 октября 1821)
 Орден Св. Анны 1-й ст. (22 сентября 1829, императорская корона к ордену 22 апреля 1834)
 Орден Св. Георгия 4-й ст. за 25 лет службы в офицерских чинах (25 декабря 1836)
 Орден Св. Владимира 2-й ст. (26 марта 1839)
 Орден Белого орла (19 апреля 1842)
 Орден Св. Александра Невского (7 апреля 1846, алмазы к ордену 3 апреля 1849)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (20 февраля 1814)
 Знак отличия беспорочной службы за XXV лет (22 августа 1839)
 Прусский орден «Pour le Mérite» (1813)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Жиркевич И. С. Записки // «Русская старина», т. XXII, 1878 г., июль. — С. 420.
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. СПб., 1886
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Похороненные в Сергиевой Приморской пустыни
Артиллеристы Российской империи